Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Gadon (Cepu), een plaats in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java
 Gadon (Tambakboyo), een plaats in het regentschap Tuban van de provincie Oost-Java